

Cinema
Miami – film statunitense del 1924 diretto da Alan Crosland.
Miami – film statunitense del 1997 diretto da Migel Delgado.

Geografia  
 Stati Uniti d'America 
 Miami – città della Contea di Gila, Arizona 
 Miami – città della Florida 
 Miami – località della Contea di Miami, Indiana 
 Contea di Miami – contea dell'Indiana 
 Miami – località della Contea di Saline, Missouri
 Miami – località della Contea di Colfax, Nuovo Messico
 Contea di Miami – contea dell'Ohio 
 Miami – località della Contea di Ottawa, Oklahoma
 Miami – località della Contea di Roberts, Texas

 Italia
 Miami - frazione del comune di Ladispoli, nel Lazio

Musica 
 Miami – album di James Gang del 1974
 Miami – album dei The Gun Club del 1982
 Miami – singolo dei Krisma del 1982
 Miami – traccia dell'album Pop degli U2 del 1997
 Miami – singolo di Will Smith del 1998
 Miami – singolo dei Counting Crows del 2002
 Miami – album di Izzy Stradlin del 2007
 Miami – album di Paolo Meneguzzi del 2010
 Miami – album di Damien Saez del 2013
 Miami – singolo di Ronny J, Sfera Ebbasta e Duki del 2020

Altro 
 Miami – popolo nativo americano
 Miami – fiume che attraversa Miami